est la formule brute de plusieurs isomères.

 benfluraline, numéro CAS 
 trifluraline, numéro CAS